een Duits motorfietsmerk; zie Fecht (motorfiets)
 een riviertje in Frankrijk; zie Fecht (rivier)